

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podgórka – część wsi Górki Wielkie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Podgórka - część wsi Rajcza w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza